Árnica falsa puede referirse a:

 el nombre común de la planta Inula montana; o
 el nombre común de la planta Senecio gallicus.